Downtime (engl.: Stillstandszeit, Ausfallzeit, Abstellzeit) steht für:
 Downtime, Zeit, in der ein System, insb. ein Computersystem, nicht verfügbar bzw. nicht funktionstüchtig ist.
 Downtime (1995), britischer Film
 Downtime (1998), britischer Film